Lydia (film), een film uit 1941
Lydia (geslacht), een geslacht van krabben uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen)
Lydia (Louisiana), een plaats in de VS
Lydia (nummer), een nummer van Dean Friedman
Lydia (voornaam), een meisjesnaam
Lydia Rodríguez Fernández, een Spaanse zangeres
Lydia van Thyateira, een heilige uit het Nieuwe Testament
Lydia Tuinenburg, Nederlandse zangeres van Indische komaf
Huize Lydia, een multifunctioneel centrum in Amsterdam
Koninkrijk Lydië, ook wel Lydia